

Patronyme 

 Alphonse Meillon (1862-1933) est un pyrénéiste français.
 John Meillon né le  à Mosman en Nouvelle-Galles du Sud en Australie, mort le  à Mosman, est un acteur australien.

Toponyme 

 Meillon est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme